Апертура 2002 () — первая половина 60-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2003/04) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лигилья

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2002/2003 на rsssf.com

2002
Мексика
Спорт в Мексике в 2002 году